Чик — рабочий посёлок в Коченёвском районе Новосибирской области России.

Образует муниципальное образование рабочий посёлок Чик со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе.

Население —  чел. ().

Статус посёлка городского типа — с 1946 года.

География 
Посёлок расположен в 20 километрах от Новосибирска и в 15 километрах от Коченёво на реке Чик (бассейн Оби). Железнодорожная станция на линии Новосибирск — Омск Транссибирской железнодорожной магистрали.

Население

Экономика 
Посёлок Чик славится на всю Новосибирскую область племенным конным заводом .

Уличная сеть

Известные уроженцы 
 Домбровский, Иван Александрович — Герой Советского Союза.

Примечания 

Населённые пункты Коченёвского района
Посёлки городского типа Новосибирской области
Муниципальные образования Коченёвского района
Городские поселения Новосибирской области